Avec tout mon amour peut désigner :
Avec tout mon amour, l'album de musique de Melissa M
Avec tout mon amour, le film d'Amalia Escriva.